Club Voleibol Calvo Sotelo – hiszpański męski klub siatkarski z siedzibą w Las Palmas de Gran Canaria. Założony został w 1977 roku przy szkole Calvo Sotelo. W swojej historii pięciokrotnie został mistrzem Hiszpanii i sześciokrotnie zdobył Puchar Hiszpanii (Puchar Króla). Po raz ostatni w Superlidze wystąpił w sezonie 2008/2009.

Club Voleibol Calvo Sotelo przez wiele sezonów grał w hiszpańskiej Superlidze, występując ze względów sponsorskich pod różnymi nazwami: Guaguas Las Palmas, Constructora Atántica Canaria, CV Gran Canaria, Pepsi Gran Canaria i Jusan Canarias.

Występy w Superlidze

Sukcesy 
  Puchar Hiszpanii (Puchar Króla Hiszpanii):
  1. miejsce (7x): 1989, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 2021
  Mistrzostwa Hiszpanii:
  1. miejsce (6x): 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2021
  2. miejsce (5x): 1995, 1996, 1998, 1999, 2002
  3. miejsce (5x): 1987, 1997, 2001, 2006, 2022
  Superpuchar Hiszpanii:
  1. miejsce (1x): 2021

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Hiszpańskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1977